Static steht für:

 Zeittauchen, Wettkampfdisziplin des Apnoetauchens
 Stephen Garrett (1974–2008), ein US-amerikanischer Musikproduzent und Sänger
 static (Schlüsselwort), bei der Programmierung
 Static (Band), ehemalige englische Hard-Rock- und NWoBHM-Band
 Static-X, US-amerikanische Alternative Metal-Band
 Wayne Static (1965–2014), US-amerikanischer Rockmusiker und Frontmann der Band Static-X
 Static-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Static Major (Künstlername von Stephen Garrett, 1974–2008), US-amerikanischer Rapper, Sänger und Produzent

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Static (Kentucky)
 Static (Tennessee)

Siehe auch:
 Statik